KPDX steht für:

 Flughafen Portland (Oregon) in den USA als ICAO-Code
 KPDX (Fernsehsender), ein US-amerikanischer Fernsehsender aus Portland, Oregon

KPDX